LaCosta ist der Familienname folgender Personen:

 Dan LaCosta (* 1986), kanadischer Eishockeytorwart
 Jan LaCosta (1655–1740), russischer Narr von Peter dem Großen